Draijer est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1973), joueur néerlandais de baseball
 (né en 1965), ingénieur et administrateur néerlandais

Voir aussi
Johannes Draaijer (1963-1990), coureur cycliste néerlandais

Homonymie de patronyme